Naselje u Hrvatskoj
 Prilesje, naselje u sastavu grada Vrbovca

Naselje u Sloveniji
 Prilesje (Velike Lašče, Slovenija), naselje u sastavu općine Velike Lašče